Kiseljak je lahko:
 Kiseljak, Kiseljak (Bosna in Hercegovina)
 Kiseljak, Zvornik (Bosna in Hercegovina)
 Kiseljak, Srebrenik (Bosna in Hercegovina)
 Kiseljak, Tuzla (Bosna in Hercegovina)